Imre Zachár – nuotatore e pallanuotista ungherese
 Jacob Zachar – attore statunitense
 Jozef Zachar – regista slovacco
 Karol L. Zachar – attore, regista teatrale e scenografo slovacco
 Vojtech Zachar – calciatore cecoslovacco